Валице могу да буду:

 Валице (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ
 Валице (Римавска Собота), насеље у округу Римавска Собота, у Банскобистричком крају, Словачка Република